Huggert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lars Huggert
 L. Huggert